Софи Моньотт (; 5 мая 1969 года Дижоне, Франция) — французская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира 1994 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1995 года, серебряный призёр чемпионата Европы 1995 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 1997 года, трёхкратная чемпионка Франции, участница Олимпийских игр 1992, 1994 и 1998 годов в танцах на льду. Выступала вместе с Паскалем Лаванши.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1987
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1994 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — танцы на льду

Ссылки 
 

Фигуристы Франции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года